Rossburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rossburg (Indiana)
 Rossburg (Minnesota)
 Rossburg (New York)
 Rossburg (Ohio)

Rossburg oder Roßburg ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Roßburg, deutscher Fußballspieler 
Siehe auch:
 Roßberg
 Roßbürg